UGM-73 Poseidon C-3
 C-3PO
 konwertaza C3
 Citroën C3
 składnik układu dopełniacza C3
 procesor VIA C3